Cet article présente la liste des personnages de la série télévisée Daria. Les noms des personnages sont suivis, pour certains, des noms des acteurs dans la version originale et de leur doublure dans la version francophone.

Famille Morgendorffer 
 Daria Morgendorffer  : Daria est une adolescente de dix-sept ans d'une nature asociale, particulièrement intelligente et cultivée. Elle porte des lunettes, une veste verte indéfinissable et une paire de Doc Martens noires. Cette apparence, associée à son ironie cinglante et à la bande originale de la série, lui confère un côté punk. Elle se moque des apparences et défie l'opprobre de sa sœur et de ses petits congénères lycéens décérébrés par de cinglantes réparties sarcastiques qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps. Daria adopte une approche très terre à terre et souvent négative du monde qui l'entoure et de la vie en général. Elle aime beaucoup la littérature et partage, avec sa meilleure amie Jane Lane, un goût commun pour l'émission de télévision Triste Monde Tragique.

 Quinn Morgendorffer  : Âgée de quatorze ans, Quinn est la sœur cadette de Daria. Elle est le contraire de sa sœur, avec laquelle elle ne s'entend pas, dont elle a honte, et qu'elle présente à ses amis comme étant sa cousine (jusqu'à l'épisode 506, Piqués de grève). Quinn est très superficielle et accorde une importance démesurée à la popularité et à l'estime des autres. Elle consacre toute son énergie à choisir ses tenues avec ses amies du club de mode et à jongler entre ses différents rendez-vous avec des garçons. Sa personnalité évoluera vers la fin de la série, laissant transparaitre une supériorité intellectuelle vis-à-vis du club de mode et un meilleur rapport fraternel avec sa sœur. Elle entretient une rivalité « aimable » mais parfois tendue avec Sandy Griffin, la présidente du club.

 Helen Morgendorffer  : Mère de Daria et de Quinn, Helen est une avocate d'affaires carriériste qui se consacre davantage à son travail qu'à sa famille. Lorsqu'elle n'est pas au bureau, elle est fréquemment au téléphone, à négocier ses affaires en cours avec son collègue et chef de cabinet, Eric Schrecter. Son travail se ressent sur sa vie privée et son indisponibilité lui est parfois reprochée. Elle gère l'éducation de ses filles comme ses affaires et use parfois de pot-de-vins pour négocier avec elles. Helen a peu de contacts avec sa mère et ses sœurs, avec lesquelles elle ne s'entend pas. Ses deux sœurs font quelques apparitions dans la série. (Voir : Famille Barksdale)

 Jake Morgendorffer  : Mari d'Helen, Jake est un consultant qui accumule les erreurs professionnelles, les réponses à côté de la plaque et les fuites en avant. Il est incapable de surmonter son enfance désastreuse due à un père très autoritaire, auquel il doit d'être allé dans une école militaire stricte. En résulte aujourd'hui de nombreuses crises d'énervement, dans lesquelles il s'emporte contre son défunt père, aussitôt suivies de crises de larmes. Laissant transparaître un complexe de Peter Pan, il fuit toutes ses responsabilités d'adulte face auxquelles il se sent dépassé, telle que l'éducation de ses filles.

 Ruth Morgendorffer  : Personnage secondaire, Ruth n'apparait qu'une seule fois dans la série, dans l'épisode 309 (Cœur et rancœur). Elle est la mère de Jake et la veuve du père tyrannique de ce dernier. Elle s'installe un temps au domicile de Jake et Helen pour s'occuper de son fils à la suite d'une attaque cardiaque. La cohabitation avec Helen n'est pas des plus facile.

Entourage 
 Jane Lane  : Artiste tourmentée, elle est l'unique et meilleure amie de Daria avec qui elle partage le goût pour l'ironie et la passion pour l'émission télévisée trash Triste Monde Tragique. Tournée avant tout vers la peinture, il lui arrive d'élargir son champ d'activités vers la sculpture ou la vidéo. Elle a un faible pour le jogging et certains jolis garçons. Elle porte aussi une paire de Docs, et a trois piercings à l'oreille gauche, que laissent voir ses cheveux noirs. (Voir : Famille Lane)

 Trent Lane  : Frère de Jane, Trent a la vingtaine. Il est le chanteur-compositeur-guitariste du groupe grunge au nom éternellement provisoire Spirale Mystik. Chômeur de son état, il prend tout avec un certain détachement et ne croit pas à la plupart des valeurs du monde du travail, telles que la ponctualité ou le respect des engagements professionnels. Il passe son temps à dormir ou à répéter avec son groupe. (Voir : Spirale Mystik).

 Thomas Sloane,  dit   : Étudiant de classe de prépa, il est le fils d'une famille influente de Lawndale mais sa mentalité se rapproche plus de celle de Daria que de celle d'un enfant gâté, il conduit une Jaguar Mark  déglinguée. Tom ne fait son apparition que dans le dernier épisode de la saison 3, mais devient par la suite un personnage important. Petit ami de Jane durant la saison 4, il se tournera finalement vers Daria, avec laquelle il sortira durant la saison 5. (Voir : Famille Sloane)

Lycéens 
 Brittany Taylor  : Pom-pom girl blonde avec des couettes, la voix aiguë, une forte poitrine. Elle est d'un caractère très gentil, sauf quand on touche à « son » Kevin. Elle a parfois des réflexions intelligentes qui surprennent tout le monde. (Voir : Famille Taylor)

 Kevin Thompson  : Petit ami de Brittany, il est le quarterback de l'équipe de foot des Lions de Lawndale. Il ne brille pas par son intelligence, au grand désespoir de ses professeurs. (Voir : Famille Thompson)

 Jodie Landon  : Brillante étudiante afro-américaine et déléguée de classe, elle fait tout pour être à la hauteur et servir les autres. Elle est privée de la moindre distraction par ses parents bourgeois conservateurs, obsédés par la réussite professionnelle. Elle est susceptible a toute forme de discrimination sexiste ou raciale. (Voir : Famille Landon)

 Michael Jordan MacKenzie dit   : Initialement Michael James MacKenzie, il a été renommé ainsi à  après que son père a vu un match des Chicago Bulls ; tout le monde l'appelle Mack (sauf Kevin qui l'appelle , ou encore  ou ). Petit ami de Jodie, il est le seul garçon intelligent et raisonnable du lycée.

 Charles Ruttheimer  dit   : Lycéen rouquin chétif et obsédé qui voit la moindre lycéenne comme une proie potentielle de sa libido débridée.

 Les membres du club de mode : 
Sandi Griffin  : La présidente, est une fille jolie qui envie la popularité de Quinn et s'en venge en la rabaissant « courtoisement ». (Voir : Famille Griffin)
Stacy Rowe  : Est une fille effacée et un peu trop gentille.
Tiffany Blum-Deckler  : Fille d'origine asiatique totalement égocentrique qui ponctue la plupart de ses phrases par des  de sa voix lente et monotone. En version originale, Tiffany ne dit pas , mais parle et lit avec une extrême lenteur ; les dernières syllabes de ses phrases durent parfois jusqu'à trois secondes.)

 Jamie , Jeffy  et Joey  : Trois inséparables beaux gosses qui passent leur temps à « ramper » autour de Quinn et à se disputer son attention.

 Andrea  : Lycéenne gothique, elle fait peu d'apparitions parlantes dans la série, mais se croise souvent parmi les figurants. Son apparence évoque celle de Siouxsie Sioux.

 Les autres camarades de classe : Généralement anonymes, ils jouent des rôles mineurs dans le déroulement des épisodes, mais ré-apparaissent régulièrement. Malgré le fait que certains soient considérés comme des outsiders dans le lycée (quelques-uns sont présents au cours de confiance en soi, dans le premier épisode), ils ne fréquentent peu ou pas Daria et Jane. On trouve parmi eux Jennifer, dite la , une adolescente androgyne en treillis et veste militaire ornée d'une tête de mort, dont la moitié du visage est systématiquement cachée par une mèche de cheveux. Il y a également Dawn, une fille blonde et obèse, portant des écouteurs en permanence et Brooke, une anorexique ayant recours à la chirurgie esthétique et souhaitant entrer dans le club de mode.

Professeurs 
 Angela Li  : Proviseur du lycée, d'origine asiatique. Elle est sans scrupule, tyrannise les élèves, méprise les parents et spolie les enseignants. Elle achète de nombreux équipements haute technologie dans le but à peine caché de fliquer étudiants et enseignants. Elle donne priorité à la recherche de financements.

 Timothy O'Neill  : Professeur de littérature extrêmement sensible, naïf et optimiste mais dénué du moindre charisme. C'est une incarnation de la gentillesse et de l'innocence, voire de la niaiserie : une antithèse de Daria. Il voue une grande admiration à celle-ci pour ses devoirs brillants. Il semblerait qu'il soit asthmatique et allergique au pollen. Il vit une passion torride mais subie avec  Barch.

 Anthony DeMartino  : Professeur d'histoire traumatisé par le Viêt Nam et son salaire misérable, il passe son temps à houspiller ses élèves, notamment Kevin et Brittany, qu'il interroge sans cesse. Il est victime d'hypertension artérielle et son œil droit, injecté de sang, se dilate régulièrement sous le coup de l'émotion. Il affectionne le jeu, les bûchettes de fromages frites, le hockey en salle et le paintball.

 Janet Barch  : Professeur de sciences aigrie et belliqueuse, elle en veut à toute la gent masculine depuis que son mari l'a quittée pour une femme plus jeune après vingt ans de mariage. En conséquence, elle sur-note les filles et opprime les garçons, en particulier Kevin, Mack et Upchuck. Elle vit malgré tout une passion avec , qui est .

 Claire Defoe  : Professeur d'arts plastiques, c'est une hippie évaporée qui porte Jane aux nues.

 Diane Bennett  : Professeur d'économie replète et mal habillée, ayant une tendance à dessiner des schémas incompréhensibles.

   : Professeur d'éducation physique, une harpie qui ne jure que par le sport en dénigrant toute autre activité.

Spirale Mystik 
Spirale Mystik (Mystik Spiral en version originale) est le groupe grunge dont Trent est chanteur-compositeur et guitariste. Il compte trois autres membres :

 Jesse Moreno  : Guitariste, il apparait dès la première saison.

 Nicholas Campbell dit   : Bassiste. Nico et Max apparaissent à partir de la deuxième saison.

 Max Tyler  : Batteur, le crane rasé. Il se définit lui et le groupe comme des rebelles.

Famille Lane 
Plusieurs membres de la famille de Jane et Trent apparaissent dans la série.

Parents :
 Amanda Lane : Elle est la mère de Jane et Trent. D'un caractère extrêmement passif et laxiste, elle croit en la nécessité d'accorder aux enfants une liberté de choix absolue. Elle occupe la majeure partie de son temps à faire des poteries.

 Vincent Lane  : Vincent, le père, est toujours absent. Il photographie les beautés du monde.

Fratrie :
 Penny Lane : Sœur de Jane et Trent, elle vend des cadres en fer blanc en Amérique Latine. 

 Summer Lane : Elle a eu quatre enfants qui la fuient plus ou moins (deux d'entre eux n'apparaissent jamais dans la série).

 Wind Lane : C'est un adolescent attardé. Il en est à son deuxième divorce. 

Autres membres :
 Courtney et Adrian : Ce sont deux des quatre enfants de Summer.

 Tante Bernice : Elle est l'une des invités d'une réunion de famille. Jane et Trent font sa rencontre dans l'avion, après que ce dernier ai tenu des propos insultants sur ses chapeaux de paille.

 Tonton Max : Invité à la même réunion que la tante Bernice, il se qualifie lui-même de  et s'identifie à Trent.

Bernice et Max n'apparaissent que dans l'épisode 112 (Nature, Sweet Nature).
Penny, Summer, Courtney et Adrian n'apparaissent que dans l'épisode 308 (Joyeuses familles).

Autres familles 
 Les Sloane :
Angier Sloane : Père de Tom.
Katherine Sloane dite  : Mère de Tom. Elle semble apprécier Daria, mais sa façon de l'intégrer à sa famille est maladroite, trahissant une forme d'élitisme. Par exemple, dans Vivement la rentrée, elle invite les Morgendorffer à une réception où les droits d'entrée sont beaucoup trop chers pour eux.
Elsie Sloane : Sœur cadette de Tom.

 Les Barksdale :
Il s'agit de la famille de la mère de Daria, Helen.

Rita Barksdale  : Sœur d'Helen. Elles cultivent une rivalité depuis l'enfance. Sans activité, elle multiplie les partenaires et mène un train de vie élevé sur la fortune de leur mère dont elle serait, selon Helen, la préférée.
Amy Barksdale  : Sœur d'Helen et de Rita, elle est proche de sa nièce Daria par sa vision du monde et son apparence.
Erin Chambers : La fille de Rita, issue d'un précédent mariage ; elle se marie avec Brian Danielson dans l'épisode 204 (Gai-gai, marions-nous).

 Les Landon :
Andrew Landon  : Père de Jodie. Il souhaite pour sa fille la même réussite professionnelle que lui, mais oublie parfois de penser à son épanouissement personnel.
Michele Landon  : Mère de Jodie. C'est une femme directe, intimidante, qui a tendance à se montrer sur la défensive, notamment lors qu'elle soupçonne être victime de stéréotypes raciaux.
Référence est faite à deux autres jeunes enfants du couple, Rachel et Evan, qui n'apparaissent pas dans la série.

 Les Taylor :
Steve Taylor : Père de Brittany, qui possède une grande villa dans un quartier huppé de Lawndale. 
Ashley Amber : Belle-mère de Brittany, également blonde, beaucoup plus jeune que son mari, elle correspond en tous points au stéréotype de la "bimbo". Elle s'entend très bien avec sa belle-fille.
Bryan Taylor : Frère cadet de Brittany.

 Les Thompson :
Doug Thompson : Le père de Kevin, ancien joueur de foot, il est l'image type du sportif raté. Habillé en survêtement, il vénère son fils qu'il voit comme une future star du football.
Charlene Thompson : La mère, partage la vie médiocre de son mari et imagine son fils suivre les pas de son père par la faute de Brittany, qu'elle déteste.

 Les Griffin :
Membres de la famille de Sandi apparaissant dans la série.

Linda Griffin : Mère de Sandi, dont le comportement avec Helen Morgendorffer n'est pas sans rappeler celui de sa fille avec Quinn.
Doug Griffin : Père
Sam et Chris Griffin : Frères cadets de Sandi, plutôt turbulents, qu'elle doit garder quelquefois. Ils apprécient beaucoup Quinn.

 Les Gupty : 
Lauren et Lester Gupty : Couple de bourgeois conservateurs.
Tad et Tricia Gupty : Enfants de Lauren et Lester, Tad, le fils, et sa sœur ainée Tricia sont conditionnés par leurs parents à un monde idéalisé. Quinn est leur baby-sitter régulière et se fait remplacer par Daria dans l'épisode 108 (Les Délices du baby-sitting).

 Les Yeager : 
Willow et Coyote Yeager : Amis de jeunesse de Jake et Helen. Ils ont conservé leur mode de vie et leurs idéologies de la période hippie.
Ethan Yeager : Fils de Willow et Coyote.

 Les DeWitt-Clinton :
Leslie DeWitt :
Grant Clinton :
Ted DeWitt-Clinton  : Fils des précédents, très cultivé, il a été élevé par ses parents et n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire avant d'entrer au lycée de Lawndale. Il porte le nom de famille de ses deux parents ; il s'agit d'un hommage à DeWitt Clinton, politicien new-yorkais du .

Autres personnages 
 Équipe des pom-pom girls du lycée de Lawndale et amies de Brittany :
Angie, Nikkie et Lisa.

 Les invités du mariage Chambers-Danielson - épisode 204 (Gai, gai marions-nous) : 
Brian Danielson : Il est le mari d'Erin Chambers, la fille de Rita Barksdale.
Paul Meyerson : Ancien camarade boy scout de Jake, il est en couple avec la sœur d'Helen, Rita, au moment du mariage de Brian et d'Erin.
Luhrman : C'est le cavalier de Daria. Pessimiste et cynique, il semble aussi marginal qu'elle. Ils restent une bonne partie du banquet ensemble avant que Daria ne quitte le mariage avec sa tante Amy.
Garret : Cavalier et chevalier servant de Quinn.
Daphne : Demoiselle d'honneur avec Daria et Quinn.

 Les élèves de l'école privée Groves Hill - épisode 208 (Chez les surdoués) :
Laurena, Lara, Graham et Cassidy : Quatre élèves surdoués, prétentieux et élitistes.

 Les personnages du centre médical et de l'hôpital où Daria se fait soigner - épisode 209 (Rouge tomate) :
 : Médecin au centre médical.
 : Médecin de l'hôpital, Quinn semble s'y intéresser.
Eleanor Sullivan : Ancienne occupante de la chambre d'hôpital de Daria.

 Les occupants de la maison de retraite Les Jours Meilleurs - épisode 302 (Une semaine de bonté) :
 : Personne sourde à laquelle on demande à Daria de faire la lecture.
 et .

 Les habitants de l'île des jours de fête - épisode 303 (Les Jours de fête) :
Ces trois personnages se sont échappés de leur île et logent dans le sous-sol des Lane, où ils jouent des répétitions avec Trent :
Noël : Jeune blond portant un bonnet rouge à pompons.
Halloween : Fille à tendance gothique, habillée en orange et noir.
le jour de Guy Fawkes : Représentant de la fête de Guy Fawkes, il a un langage très fleuri. Il est représenté sous les traits de Sid Vicious.
Ces deux personnages sont à leur recherche à Lawndale :
Cupidon : Vêtu d'un drap blanc et d'une paire de baskets, il représente la Saint-Valentin.
le farfadet de la St-Patrick : Un petit nerveux habillé en vert avec des trèfles comme motifs.
Les personnages suivants ont instauré une forme d'autorité sur leur île, raison du départ de Noël, Halloween et Guy Fawkes :
Lincoln et Washington du jour des présidents, 
Autres jours de fête présents sur l'île :
Journée des arbres, un type habillé en vert et portant des sandales, Armistice, habillé en militaire, et la Fête des morts au champ d'Honneur, une jeune fille blonde avec une planche de natation !

 Les animateurs de la station de radio Z93 - épisode 309 (Cœur et rancœur) :
Bing et l'Homme à la spatule : Animateurs de l'émission radiophonique pour adolescents Zinzin dès le matin.

 Les prisonnier du poste de police - épisode 310 (Roulez jeunesse !) :
Sally : Elle entretient une conversation sur l'art avec Jane, pendant que celle-ci lui dessine un tatouage au stylo sur le bras. À sa libération, on apprend qu'elle est la femme du juge.
Stan : Raconte aux membres des Spirale Mystik toute une série d'histoires farfelues sur ses rapports supposés avec de grandes célébrités du rock. Il finira par chanter avec le groupe, à l'anniversaire de la fille du shérif.

 Les passagers du navire - épisode 312 (On nous mène en bateau) :
Brent, Josie, Marco, Lee et Dee Dee Miller, Capitaine Nelson.

 Les membres du groupe d'artistes fréquenté par Jane - Vivement la rentrée :
Daniel Dotson  : Artiste prétentieux et sans talent, il donne des cours au groupe d'études artistiques.
Alison  : Jeune fille bisexuelle. Elle fait des avances à Jane après un repas arrosé.
Caroline, Jet, Anaise et Paris : Autres membres.

 Les enfants du camp des chaudes larmes :
Link : enfant ayant une approche très adulte du monde qui l'entoure et déçu de sa vie de famille. Son comportement attire l'attention de Daria.
Kristen, Josh et Curtis : Autres enfants.

 Les membres de la société Banzai.com - épisode 502 (Ça se fête) :
Noah Barkman : Président-directeur général
Nora, Zhengdong, Sameer et Jackleene : respectivement webmestre, ,  et .

 Les membres du Camp Grizzly - épisode 504 (Agoraphobie) :
 : Animateur du camp, c'est lui qui reçoit les participants à la journée des anciens.
Skip Stevens : Ancien camarade, sa forte personnalité en font un meneur, entrainant les autres membres dans les différentes activités. Il est imprégné de l'esprit de compétition et de l'esprit du camp.
Amelia : Seule amie de Daria au camp, elle la suit partout et admire son individualité au camp.
Tracy, Cindy et Tatiana : Trois filles ressemblant étonnamment aux membres du club de mode. Ce sont les anciennes camarades de Quinn au Camp Grizzly.
Billy, Bobby et Benjy : Trois garçons, équivalant aux Jamie, Jeffy et Joey du lycée.
Michelle Klein-Hass et Erin Mills : Personnages inspirés de personnes réelles toutes deux auteurs de fanfictions sur Daria.

 Les professeurs remplaçants - épisode 506 (Piqués de grève) :
 : Professeur d'un âge avancé, elle est persuadée d'avoir affaire à une classe de primaire.
Ken Edwards  : Professeur à tendances pédophiles, il s'intéresse de près aux filles du club de mode. Il est licencié à la suite de l'intervention d'Helen ; C'est Daria qui le remplace.

 Arno : Balloniste de Terry Perry Barlow et auteur d'un acte héroïque usurpé par son patron.

 Artie : Adolescent boutonneux, fan de science-fiction persuadé d'avoir été enlevé par des extra-terrestres.

 Axl : Gérant d'un salon de piercing et de tatouage fréquenté par Trent et Monique dans l'épisode 212 (Les Joies du piercing).

 Bobby Stuart : Le groom du Grand Hôtel et courtisant de Quinn dans l'épisode 412 (Au feu !).

 Brad et Brett : Deux frères, cousins d'Upchuck, venus assister au Grand bal du lycée (épisode 304).

  : Employer de la Fondation Wizard, il est chargé de la sélection des élèves qui recevront la bourse d'études proposée par sa société, dans l'épisode 511 (La Bourse ou l'intégrité).

 Calvin : Un des prétendants de Quinn, il vient chercher son petit frère qui fait partie des enfants auxquels Quinn fait la lecture dans l'épisode 211 (Rien ne sert de courir).

 Caporal Ellenbogen : Ancien instructeur de Jake à l'académie militaire.

  : Le recteur, consulté par Daria pour tenter d'empêcher  de transformer le lycée en support publicitaire, dans l'épisode 501 (Jackpot).

 Corey : L'un des prétendants de Quinn, élève du lycée de Lawndale.

  : Professeur et conseiller en entretiens, il est consulté par Daria pour préparer un entretien, dans l'épisode 511 (La Bourse ou l'intégrité).

 Danny : Jeune homme démarché par Quinn pour la vente de cartes téléphoniques dans l'épisode 104 (Le Café des poètes disparus).

 David Sorenson  : Il est le répétiteur de Quinn dans le premier film, Vivement la rentrée. Avec lui, Quinn se découvre un potentiel intellectuel.

 Deena Decker : Conseillère en gestion du temps consultée par Helen et Quinn dans l'épisode 108 (Les Délices du baby-sitting).

 Doug, Suzanne et Ramona : Un couple d'amis des Morgendorffer et leur fille de trois ans. Ils n'apparaissent que dans l'épisode 103 (Très chère fac).

  : L'un des docteurs du séjour de psychothérapie familiale (épisode 408).

 Earl et Barbara : Couple de commerçants de campagnes chez qui Jane et Trent passent la journée et s'essayent à leurs nouveaux concepts de cuisine dans l'épisode 504 (Agoraphobie).

 Eric Schrecter  : Collègue et chef de cabinet d'Helen.

 Evan : Organisateur volontaire de la course à pied de l'épisode 211 (Rien ne sert de courir).

 Gary : Gérant d'une galerie d'art spécialisée dans la vente de copies. Jane travaille pour lui dans l'épisode 507 (À l'ombre des tournesols).

 Général Buck Conroy : Ce général de l'armée arrive au lycée à la suite de Romanica et Claude pour recruter de nouveaux soldats dans l'épisode 106 (Un modèle à ne pas suivre).

  : Médecin qui enlève un parasite de la gorge de Jake dans l'épisode 512 (Ma nuit chez Daria !).

 Heather : Élève à l'université de Middleton, elle sert de guide au Morgendorffer lors de leur visite de l'établissement dans l'épisode 103 (Très chère fac).

 Jasmine : La nièce d'Éric Schrecter, épisode 212 (Les Joies du piercing).

 Jim : Patron du centre de paintball dans l'épisode 202 (Une sortie très éducative).

   : Femme obèse souffrant d'hyperglycémie, elle a une forte respiration et transpire beaucoup. 

 Jordana : Tenancière d'une attraction touristique bas de gamme plagiant Les Dents de la mer dans l'épisode 202 (Une sortie très éducative).

 Leonard Lamm : Conseiller économique qui propose à  de signer un contrat d'exclusivité avec une marque de soda pour son lycée, dans l'épisode 501 (Jackpot).

 Lindy : Collègue de travail de Quinn dans Adieu le lycée, elle refuse d'admettre les conséquences de son rapport à l'alcool.

   : La psychologue du lycée qui s'entretient avec Daria et Quinn lors de leur arrivée dans le premier épisode. Elle réapparait ensuite à plusieurs reprises comme figurante.

 Marianne  : Secrétaire d'Helen.

  : Directeur de la boutique d'animaux dans l'épisode 306 (Un travail à la noix).

 Melody Powers : Personnage de fiction non représenté graphiquement, elle est l'héroïne de récits écrits par Daria. Daria lit deux de ces textes dans les épisodes 104 (Le Café des poètes disparus) et 302 (Une semaine de bonté).

 Monique : Ex petite amie de Trent, elle fréquente la boutique d'Axl.

 Nathan : Petit ami de Jane dans l'épisode 509 (Rétro-actif). Il vit dans un univers rétro, porte des costumes du milieu du  et fréquente des clubs privés à l'image de ceux de la prohibition.

 Robert : Joueur de football de l'équipe des Lions de Lawndale.

  Randy : Collègue et adversaire de  lors d'un match de hockey dans l'épisode 110 (L'Affaire Morgendorffer).

 Romonica DeGregory et Claude : Chasseurs de têtes pour le compte d'une agence de mannequins, ils viennent recruter au lycée de Lawndale dans l'épisode 106 (Un modèle à ne pas suivre). 

 Ronnie : Un élève du lycée. Quinn lui demande de la remplacer pour du baby-sitting parce qu'elle doit sortir avec Skyler Feldman dans l'épisode 108 (Les Délices du baby-sitting).

   : Docteur en chirurgie esthétique dans l'épisode 109 (Belle à tout prix), elle dirige sa propre clinique. 

 Shawn : Un des prétendants de Quinn dans l'épisode 207 (Brève rencontre).

 Skyler Feldman : Un élève du lycée qui courtise Quinn dans l'épisode 108 (Les Délices du baby-sitting).

 Sue : Serveur au restaurant Mom's dans l'épisode 111 (Sur la route de Palooza).

 Terry Perry Barlow : Homme d'affaires touche à tout, fondateur de Pizza Forest et d'autres chaînes de restauration rapide. Son unique apparition est dans l'épisode 407 (Mon père, ce fardeau).

 Tina : Fille du shérif adjoint de Fremont.

 Theresa  : Vendeuse dans la boutique de prêt-à-porter Cashman, fréquentée par le club de mode.

 Tokyo Toby : Ami de Jake et tenancier d'un bar à sushis dans l'épisode 512 (Ma nuit chez Daria !).

 Tommy Sherman : Joueur de football universitaire égocentrique et prétentieux. Son décès soudain est l'objet de l'épisode 113 (La Nana déprimée).

 Travis : Cousin de Sandi, chanteur de country habillé en cowboy faisant de l'auto-stop dans l'épisode 310 (Roulez jeunesse !).

Val  : Rédactrice en chef d'un magazine pour adolescents portant son nom, Val, dans l'épisode 305 (Une visite incognito).

Wally : Vendeur de voiture un peu escroc dans l'épisode 401 (Les Joies du tandem).

Zachary : Un des prétendants de Quinn dans l'épisode 206 (Dur, dur d'être une star).

Références

Liens externes 
 Casting original sur Internet Movie Database.
 Casting français sur Doublage francophone.

Daria
Daria